Скочково:
 Скочково — деревня в Никольском районе Вологодской области, Зеленцовское сельское поселение.
 Скочково — деревня в Никольском районе Вологодской области, Краснополянское сельское поселение.